W Polsce
 Kraszków – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Opoczno 
 Kraszków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Waśniów
 Kraszków – gromada w powiecie opoczyńskim